«Жак-фатали́ст и его хозя́ин», (), иногда просто «Жак-фаталист» () может означать:

 «Жак-фаталист и его хозяин» — роман Дени Дидро.
 «Жак-фаталист и его хозяин» — фильм Клода Сантинелли по мотивам романа Дени Дидро.